La place D'Youville est un lieu historique de Montréal.
 La place D'Youville est une place à Québec.

Youville Place